Iwan Bloch – medico tedesco
 Jan Gotlib Bloch – imprenditore polacco